Ги́лпин () — англоязычная фамилия и североамериканский топоним.

Известные носители фамилии 
 Гилпин, Бетти (род. 1986) — американская актриса.
 Гилпин, Генри (род. 1801) — американский юрист.
 
 Гилпин, Пери (род. 1961) — американская актриса.
 Гилпин, Роберт (1930—2018) — американский учёный в области международной политической экономии.
 
 Гилпин, Энди (1920—2014) — канадский хоккеист, чемпион Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948).

Топонимы 

Гилпин — административно-территориальный округ в штате Колорадо, США.